Пінья — текстильне волокно, отримуване з листя ананаса

Топонім 

 Пінья () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Імперія
 Пінья () — IX район Рима.
 Пінья () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика